Lugdunum est le nom latinisé de plusieurs villes d'origine celtique. Xavier Delamarre reconstitue le terme celtique sous la forme *Lugu-dunon. 

Le terme est issu du nom de Lug, dieu majeur de la mythologie celtique, et de l'élément celtique -duno (forteresse, colline).

Lugdunum ou Lugudunon signifie donc « colline de Lug » ou « forteresse de Lug ». Il est très souvent associé à des sites de hauteur, buttes ou collines. Au-delà des villes dont le nom est attesté sous la forme précise Lugdunum, le nom de nombreuses autres localités doit remonter à la même forme, comme Loudun (Vienne),  vicaria Lugdunensis en 904 ("rhabillage latin", d'après Dauzat ) ou Montlieu-la-Garde (Charente-Maritime), de Monte Lugduno à la fin du .

France 
 Lugdunum, Lyon, Rhône
 Lugdunum, Loudun, Vienne
 Lugdunum Clavatum, Laon, Aisne
 Lugdunum Consoranorum, Saint-Lizier, Ariège
 Lugdunum Convenarum, Saint-Bertrand-de-Comminges, Haute-Garonne
 Lugdunum, depuis , le nouveau nom de l'ancien musée gallo-romain de Lyon
 Lugdunum, marque de vêtements Lyonnaise

Pays-Bas 
 Lugdunum Batavorum, - aujourd'hui Brittenburg - est situé près de Katwijk aan Zee. C' est le premier castellum et vicus romain de la défenses des Limes du Vieux Rhin de Germanie inférieure au bord de la Mer du Nord.
Jusque 1575, le nom de Lugdunum était utilisé erronément pour désigner Leyde dont le nom médiéval - Leithon - est simplement dérivé d'une petite rivière - la Leede anciennement Leyte

Informatique 
  est un logiciel serveur pour le protocole de transfert de fichiers multisource eDonkey.

Notes et références